Warm Up (computerspel uit 1991) is een racespel van Genias
 Warm Up (computerspel uit 2000) is een racespel van Microids